Дамян Янкулов е български строител и зограф от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е около 1770 година година в дебърското мияшко село Тресонче и принадлежи към големия зографски род Рензовци. Видни представители са дядо му Силян, баща му Янкул Силянов Рензов и самият Дамян, които са зографи и строители. В 1809 година Дамян започва да строи църквата „Света Богородица“ в Скопие, но умира по време на строежа и храмът е довършен от синовете му. Янкулов заедно с Китан Петров е строител и на „Свето Благовещение Богородично“ в Прилеп, завършен също след смъртта му в 1838 година.

От живописното творчество на Дамян Янкулов са запазени няколко рисунки – проекти за композиции и образи.

След смъртта на Дамян родът е оглавен от Георги (Гьорче) Дамянов, който работи заедно с братята си Никола, Андрей и Коста.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови
Починали в Скопие